Robert Kowalski – polski lekkoatleta, długodystansowiec
 Robert Kowalski – polski aktor
 Robert Kowalski – polski działacz harcerski, Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej